Föhrenwald steht für:
 einen Wald mit reinem Bestand an Kiefern

 Lager Föhrenwald, Zwangsarbeiterlager und Wohnsiedlung für Heimatvertriebene in Wolfratshausen, Oberbayern
 Pulverfabrik Föhrenwald, Sankt Egyden am Steinfeld, Niederösterreich
 Weidach-Föhrenwald, Ortsteil von Leutasch, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol